Вне зоны доступа может означать:

 Вне зоны доступа — альбом группы «Город 312».
 Вне зоны доступа — заглавная песня с этого альбома.
 Вне зоны доступа — фильм, режиссёр Анна Курбатова.